Трудовой — посёлок в Кунашакском районе Челябинской области России. Входит в состав Буринского сельского поселения.

Поселок основан в 1930. На его территории разместилось 2-е отделение вновь созданного зерносовхоза «Буринский». .

География 
Расположен в северной части района. Расстояние до районного центра, Кунашака, 40 км.

Население 

(в 1956 — 678, в 1959 — 1126, в 1970 — 900, в 1983 — 529, в 1995 — 529)

Улицы 
 Больничный переулок
 Дальняя улица
 Улица Кирова
 Улица Механизаторов
 Территория Микрорайон
 Улица Мира
 Степная улица
 Тихая улица
 Школьный переулок

Примечания 

Населённые пункты Кунашакского района